Abc steht für:
 das Alphabet, als Kurzform

ABC steht für:
 ABC (Album), Studioalbum von The Jackson Five (1970)
 ABC (Band), britische Pop-Band
 ABC (Kabarett), österreichisches Kabarett
 ABC (Musiknotation), offener Standard zur Notation von Musik in Textformat
 ABC Natal, brasilianischer Fußballverein
 ABC (Programmiersprache), imperative Allzweck-Programmiersprache
 ABC (Spanien), spanische Tageszeitung
 ABC (Vorwerk), früheres Vorwerk bei Freiberg, Sachsen
 ABC (Yet Another BitTorrent Client), freies Filesharingprogramm
 ABC – Beiträge zum Bauen, avantgardistische Schweizer Architekturzeitschrift (1924–1928)
 ABC Paulista, die Industrieregion von São Paulo
 ABC Records, ehemaliges amerikanisches Musiklabel
 ABC-Waffen, früher verwendete Formulierung für Massenvernichtungswaffen

ABC steht als Abkürzung für:
 Abchasien, in diplomatischen Schriftsätzen
 Abstract Base Class, siehe Basisklasse
 Academia Brasileira de Ciências, Brasilianische Akademie der Wissenschaften
 Activity Based Costing, siehe Prozesskostenrechnung
 Active Body Control, Markenname für eine Fahrwerktechnologie von Mercedes-Benz
 Advanced Base Camp, siehe Basislager #Vorgeschobenes Basislager
 Agricultural Bank of China, chinesisches Unternehmen, teils staatlich
 Flughafen Albacete, Base Aérea de Los Llanos, Militärflugplatz der spanischen Luftwaffe, laut IATA-Code
 Alien Big Cats, „fremde Großkatzen“, Out-of-place-Sichtung von Großkatzen
 All Basotho Convention, politische Partei in Lesotho
 Altenloh, Brinck & Co, älteste Schraubenfabrik Deutschlands
 Altonaer Bicycle-Club von 1869/80, deutscher Radverein
 American Blimp Corporation, Hersteller von Prallluftschiffen
 American Broadcasting Company, Hörfunk- und Fernseh-Network in den USA
 Anarchist Black Cross, internationales Netzwerk zur Unterstützer inhaftierter Anarchisten
 Anglo Belgian Corporation, belgischer Hersteller von Dieselmotoren
 Approximate Bayesian Computation, statistische Parameterschätzungsmethoden
 Arme blindée et cavalerie, Waffengattung des französischen Heeres
 Atanasoff-Berry-Computer, erster elektronischer Digitalrechner (1937–1941)
 Atmospheric Brown Cloud, Umweltphänomen
 Audit Bureau of Circulations – mehrere Organisationen zur Auflagen- und Reichweiten-Ermittlung von Printmedien
 Australian Broadcasting Corporation, öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft in Australien
 Auto Body Craft, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen ABC

A. B. C. steht für:
 A.B.C. Motors, ehemaliger britischer Hersteller
 A.B.C. Werkstätte, ehemaliger Autohersteller, siehe Automobil-Bau- und Construktionswerkstätte
 A. B. C., Pseudonym des Theologen, Mediziners und Gelehrten Johann Friedrich Bachstrom (1686–1742)

Siehe auch:

Abkürzung